Diminutiu de nan o nano
 Nanet, namnet o namet: antic poble gal
 Un tipus de cabut, com els Nanets de Fartàrix (Manacor)